Корейская Народно-Демократическая Республика на летних Олимпийских играх 2016 года была представлена в девяти видах спорта.

Медали

Состав сборной 

  Борьба
Вольная борьба
 Ян Гён Иль
 Ким Хён Гён
 Чон Мён Сук

Греко-римская борьба
 Юн Вон Чхоль

  Дзюдо
 Хон Кук Хён
 Ким Сол Ми
 Соль Гён

  Лёгкая атлетика
 Пак Чхоль
 Ким Кум Ок
 Ким Хе Гён
 Ким Хе Сун

  Настольный теннис
 Ким Сун И
 Ли Мён Сун
 Ри Ми Гён

  Прыжки в воду
 Ким Гук Хян
 Ким Ми Рэ
 Ким Ун Хян

  Спортивная гимнастика
 Ли Сегван
 Хон Ын Джон

  Стрельба

 Ким Сон Гук
 Ким Чон Су

 Пак Ён Хый
 Чо Ён Сук

  Стрельба из лука

 Ган Ун Джу

  Тяжёлая атлетика

 Квота 1
 Квота 2
 Квота 3
 Квота 4

 Чхве Хё Сим
 Квота 6
 Квота 7

Результаты соревнований

Борьба 

В соревнованиях по борьбе, как и на предыдущих трёх Играх, будет разыгрываться 18 комплектов наград. По 6 у мужчин в вольной и греко-римской борьбе и 6 у женщин в вольной борьбе. Турнир пройдёт по олимпийской системе с выбыванием. В утешительный раунд попадают участники, проигравшие в своих поединках будущим финалистам соревнований. Каждый поединок состоит из двух раундов по 3 минуты, победителем становится спортсмен, набравший большее количество технических очков. По окончании схватки, в зависимости от результатов спортсменам начисляются классификационные очки.

Мужчины
 Вольная борьба

Греко-римская борьба

Женщины
Вольная борьба

Водные виды спорта

Прыжки в воду 

Женщины

Гимнастика

Спортивная гимнастика 

В квалификационном раунде проходил отбор, как в финал командного многоборья, так и в финалы личных дисциплин. В финал индивидуального многоборья отбиралось 24 спортсмена с наивысшими результатами, а в финалы отдельных упражнений по 8 спортсменов, причём в финале личных дисциплин страна не могла быть представлена более, чем 2 спортсменами. В командном многоборье в квалификации на каждом снаряде выступали по 4 спортсмена, а в зачёт шли три лучших результата. В финале командных соревнований на каждом снаряде выступало по три спортсмена и все три результата шли в зачёт.

Мужчины
 Индивидуальные упражнения

Женщины
 Индивидуальные упражнения

Дзюдо 

Соревнования по дзюдо проводились по системе с выбыванием. В утешительные раунды попадали спортсмены, проигравшие полуфиналистам турнира. Два спортсмена, одержавших победу в утешительном раунде, в поединке за бронзу сражались с дзюдоистами, проигравшими в полуфинале.

 Мужчины

 Женщины

Лёгкая атлетика 

Мужчины
 Шоссейные дисциплины

Женщины
 Шоссейные дисциплины

Настольный теннис 

Соревнования по настольному теннису проходили по системе плей-офф. Каждый матч продолжается до тех пор, пока один из теннисистов не выигрывает 4 партии. Сильнейшие 16 спортсменов начинали соревнования с третьего раунда, следующие 16 по рейтингу стартовали со второго раунда.

 Женщины

Стрельба 

В январе 2013 года Международная федерация спортивной стрельбы приняла новые правила проведения соревнований на 2013—2016 года, которые, в частности, изменили порядок проведения финалов. Во многих дисциплинах спортсмены, прошедшие в финал, теперь начинают решающий раунд без очков, набранных в квалификации, а финал проходит по системе с выбыванием. Также в финалах после каждого раунда стрельбы из дальнейшей борьбы выбывает спортсмен с наименьшим количеством баллов. В скоростном пистолете решающие поединки проходят по системе попал-промах. В стендовой стрельбе добавился полуфинальный раунд, где определяются по два участника финального матча и поединка за третье место.

 Мужчины

 Женщины

Стрельба из лука 

В квалификации соревнований лучники выполняют 12 серий выстрелов по 6 стрел с расстояния 70-ти метров. По итогам предварительного раунда составляется сетка плей-офф, где в 1/32 финала 1-й номер посева встречается с 64-м, 2-й с 63-м и.т.д. В поединках на выбывание спортсмены выполняют по три выстрела. Участник, набравший за эту серию больше очков получает 2 очка. Если же оба лучника набрали одинаковое количество баллов, то они получают по одному очку. Победителем пары становится лучник, первым набравший 6 очков.

 Женщины

Тяжёлая атлетика 

Каждый НОК самостоятельно выбирает категорию в которой выступит её тяжелоатлет. В рамках соревнований проводятся два упражнения — рывок и толчок. В каждом из упражнений спортсмену даётся 3 попытки. Победитель определяется по сумме двух упражнений. При равенстве результатов победа присуждается спортсмену, с меньшим собственным весом.

Мужчины
{| class="wikitable" style="font-size:90%; text-align:center"
|-
!rowspan="2" width=200|Категория
!rowspan="2" width=200|Спортсмены
! rowspan=2 width=60|Вес
! colspan=3|Рывок
! colspan=3|Толчок
! rowspan=2|Всего
! rowspan=2|Место
|-
! width=25|1
! width=25|2
! width=25|3
! width=25|1
! width=25|2
! width=25|3
|-
| до 56 кг
|align="left"| Ом Юн Чхоль
| 55,57 || 128 || 132 || 134 || 165 || 169 || 169 || 303 || bgcolor="silver"|
|-
|rowspan="2"|до 69 кг
|align="left"|Квон Ён Гван
| 68,36 || 137 || 142 || 142 || 168 || 172 || 176 || 313 ||13
|-
|align="left"|Ким Мён Хёк
| 68,87 || 157 || '157 || 161 || 188 || 188 || 196 || || —
|-
|
|align="left"|
| || || || || || || || ||
|-
|
|align="left"|
| || || || || || || || ||
|-
|
|align="left"|
| || || || || || || || ||
|}

Женщины
В соревнованиях в категории категории до 63 кг сборную КНДР представляла двукратный бронзовый призёр чемпионатов мира Чхве Хё Сим. После трёх попыток в рывке северокорейская спортсменка шла на 4-м месте, уступая ближайшим соперницам 3 и 6 кг. Сильной стороной Чхве всегда являлся толчок, который на последних двух чемпионатах мира принёс спортсменке две малые серебряные медали. Уже во второй попытке в толчке Чхве поднялась на второе место, а взятые в 3 попытке 143 кг сделали её недосягаемыми для конкуренток в борьбе за серебро. Также этот результат на короткое время стал новым олимпийским рекордом. Победу в турнире одержала китаянка Дэн Вэй, установившая мировые рекорды в толчке и сумме упражнений. От Дэн северокорейская спортсменка отстала сразу на 14 кг, при этом китаянка даже не стала использовать свою заключительную попытку.

 Примечания 

 Ссылки 
 Сборная КНДР  на сайте Sports-reference.com''
 КНДР на официальном сайте МОК
 КНДР на официальном сайте OCA

Страны на летних Олимпийских играх 2016 года
2016 год в КНДР